Рынин — фамилия; имеет женскую форму Рынина.
 Рынин, Николай Алексеевич (1877—1942) — советский учёный и популяризатор в области воздухоплавания, авиации и космонавтики.
 Рынин — большой древний ударный кратер в северном полушарии обратной стороны Луны.